Fabroniaceae är en familj av bladmossor. Fabroniaceae ingår i ordningen Hypnales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Fabroniaceae 149 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Fabroniaceae